Лы́сая гора́:

Лысая гора — элемент восточнославянского фольклора, связанный с колдовством и сверхъестественными силами.

Топонимы 
Россия
 Лысая гора — возвышенность в Башкортостане на левом берегу Белой реки.
 Лысая гора — возвышенность в Башкортостане, на левом берегу реки Уфы, входит в Уфимское плато (Южный Урал).
 Лысая гора — возвышенность во Владимирской области, в Гороховце. Городище Дьяковской культуры. Территория природного заказника
 «Лысая гора» — мемориальный комплекс в Волгограде.
 Лысая гора — обрывистый берег реки Воронеж на территории города Воронеж.
 Лысая гора — улица в городе Курске.
 Лысая гора — луг в Москве, в Битцевском лесопарке.
 Лысая гора — гора в Нижнем Новгороде и одноимённая улица (Лысогорская).
 Лысая гора — местность в Рязанской области.
 Лысая гора — вершина в Самарской области, в Жигулёвских горах.
 Лысая гора — Вершина в Пензенской области, г. Сердобск

Белоруссия
 Лысая гора — гора в центре Логойской возвышенности на территории Минского района.
 Лысая гора — природная возвышенность естественного происхождения, окружённая лесом, составляющая рельеф местности недалеко от деревни Малые Лётцы, Витебского района.
Украина
 Лысая гора — местность на территории Голосеевского района Киева.
 Лысая гора — региональный ландшафтный парк в Киеве.
 Лысая гора — одна из вершин холмистой гряды Гологоры, Львовская область.
 Лысая гора — другое название холма Юрковица в Киеве на Подоле.
 Лысая гора — историческая местность в Харькове.

См. также 
 Лысая Гора (населённые пункты)
 Лысые горы (значения)
 Лысогорская (станица)
 Ночь на Лысой горе
 Большая Лысая гора